Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2016 года () — двадцать первый розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречались чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл во вторник 1 марта 2016 года в Таллине, в нём встретились обладатель Кубка Эстонии сезона 2014/15 «Нымме Калью» и действующий чемпион Эстонии таллинская «Флора» (номинальный хозяин). Со счётом 3:0 трофей получил футбольный клуб «Флора».

Соперники и стадион 
Данный матч стал первым в истории Суперкубка, где встречались «Флора» и «Нымме Калью». Победу со счётом 3:0 одержал футбольный клуб «Флора». Стоимость билета составила 3 евро, а для тех кто родился после 2010 года — вход свободный.

Матч прошел на Спортланд арене в Таллине, которая находится рядом с главным стадионом Эстонии — А. Ле Кок Арена. Покрытие стадиона синтетическое, размер поля 105*68. Вместимость 540 мест.

Подробности

Статистика матча

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2015

Примечания

Ссылки 
 Superkarikas 2016 на сайте Эстонского футбольного союза
 Протокол матча на сайте footballfacts.ru
 Матч на soccerway

Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Эстонии в 2016 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 1 марта
Март 2016 года
Спортивные соревнования в Таллине
Матчи ФК «Флора»
ФК «Нымме Калью»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016